Пен, ПЕН

Аббревиатура
 ПЕН-клуб (от английских слов «поэт», «эссеист», «новеллист», складывающаяся в слово «пен» (pen) — авторучка) — международная неправительственная организация

Топоним
 Пен
 Пен — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона
 Пен — коммуна во Франции, департамент Тарн
Часть топонима
 Ла-Тур-дю-Пен (округ)
 Ле-Пен
 Соссе-ле-Пен
 Фонтен-ле-Пен
 Ле-Пен (Кальвадос)
 Ле-Пен (Изер)
 Бадекон-ле-Пен
 Ла-Тур-дю-Пен
 Ле-Пен-Мирабо (кантон)
 Сен-Дени-дю-Пен
 Сент-Уан-ле-Пен
 Жюан-ле-Пен

Имя
 Чин Пен
 Питер Пен
 Кэл Пен
 Ким Пен Хва
 Пен Шуай
Часть имени
 Ратанаруанг, Пен-Ек
 Пен-Пен

Фамилия
 Пен, Александр
 Пен, Варлен
 Пен, Камиль
 Пен, Роже де
 Пен, Сергей Варленович
 Пен, Уильям

Часть фамилии
 Ле Пен, Марин
 Ле Пен, Ульриш
 Борд-Пен, Мари Леонтина

См. также 
 Пенн
 Пэн
 Пен-Абу